John Wright (1805–1843) – szkocki poeta
 John Joseph Wright (1909–1979) – amerykański duchowny rzymskokatolicki i malarz
 John Wright (1929–2001) – brytyjski bokser
 John C. Wright (ur. 1961) – amerykański autor powieści science fiction i fantasy
 John Wright – amerykański montażysta, laureat Oscara